Blå linjen kan syfta på 

 Blå linjen (Libanon) – FN:s demarkationslinje mellan Israel och Libanon.
 Blå linjen (Stockholms tunnelbana) – en linje i Stockholms tunnelbana
 Blå linjen (ishockey) – en linje på spelfältet i ishockey

Se även 
 Tunna blå linjen – dramaserie 
 Den tunna blå linjen – symbol